

Familie Casiraghi-Grimaldi
 Stefano Casiraghi (1960-1990), Italiaanse zaken- en sportman
 Andrea Casiraghi (1984), zoon van Stefano Casiraghi en prinses Caroline van Monaco
 Charlotte Casiraghi (1986), dochter van Stefano en Caroline
 Pierre Casiraghi (1987), zoon van Stefano en Caroline

Overige Casiraghi's
 Giovanni Casiraghi, Italiaanse vliegtuigbouwer
 Pierluigi Casiraghi (1969), Italiaanse ex-voetballer en trainer

Italiaanse achternaam